Ann Meyers
 Françoise Bettencourt Meyers
 Harrie Meyers
 Heather Meyers
 Jill Meyers
 Jonathan Rhys Meyers
 Mary Meyers
 Nancy Meyers
 Scott Meyers
 Seth Meyers
 William Meyers

 Meyers (Kalifornia)
 Meyers Lake

 Meyers Konversations-Lexikon
 Meyers Blitz-Lexikon